Guerrero de Cristo es un artista, compositor y productor musical de origen mixto puertorriqueño y guatemalteco nacido el 16 de noviembre de 1985 en Los Ángeles, California. Es copropietario de Indivisible Records junto con J-Con, y ha colaborado con varios artistas que incluyen a Manny Montes, De La Fe, Gabriel EMC y Temperamento.

Carrera musical 
Luis Sánchez, nombre de pila del artista, con su familia se mudaron a Brooklyn cuando tenía 2 meses de edad. A sus 13 años, en medio del divorcio de sus padres, se mudó a Puerto Rico junto a su padre. Desde 2015, se dedica a la música rap.

Su primera canción grabada llegaría en 2018 en compañía de Ferrer El Tanque y Charly Bless titulado «La Victoria», siguieron «Más que vencedor» junto a Lara The Street Prophet, entre otras colaboraciones donde fue invitado. Su debut discográfico llegaría en 2019 bajo el sello del rapero cristiano Casero, Power Rock Productions. El proyecto colaborativo entre J-Con y Guerrero titulado Indivisible contó con Gabriel EMC, Fanny Plaza, Lexington y el mismo Casero. De este nombre, posteriormente el dueto fundaría su sello musical Indivisible Records.

En 2020, formó parte del álbum Mark 16:15 del rapero estadounidense GO YE con la canción «Facts 100», siendo el único en el álbum que interpreta sus versos en español. Al año siguiente, se aliaría con Efkto como productor musical de sus siguientes proyectos, siendo uno de sus primeros temas «Realness», que posteriormente tendría una remezcla con Niko Eme, 3R y Manny Montes, y sería incluida en el álbum Cactus, que contó con 10 canciones y la participación de Temperamento, Creyente.7, entre otros artistas. Junto a Jhamir del dúo De La Fe presentó «Lo que siempre soñé» días después.

Comenzando el año 2022, fue invitado a la remezcla de «La escalera» con Peniel el Victorioso, Temperamento, Creyente.7, y Lito Kairos. Tiempo después, llegaría Rap Cristiano, con los sencillos «Gracias a mi fe», «Danzo como David» y «No ha sido fácil», tema que contó con la participación de Larry Only, artista nuevo de Colombia. La producción de este proyecto contó con la talentosa mano del productor EFTKO, quien ha participado en múltiples proyectos musicales de alcance mundial y de la mano de grandes artistas del género urbano. Posteriormente anunció «EPG», un sencillo en colaboración con 3R.

Discografía

Álbumes de estudio 
2019: Indivisible (con J-Con)
2021: Cactus
2022: Rap Cristiano

Sencillos 

 2020: «Realness» (con Manny Montes)
 2021: «Realness (Remix)»  (con Manny Montes, Niko Eme y 3R)
 2022: «EPG» (con 3R)

Referencias

Enlaces externos 

Guerrero de Cristo en YouTube

Raperos cristianos
Raperos de Puerto Rico